Sint-Maartenscollege (Maastricht)
Sint-Maartenscollege (Voorburg)
Maartenscollege, vroeger het Sint-Maartenscollege in Haren